Donatus Chikadibia Nwaogu né le , est un chanteur nigérian de gospel, compositeur, producteur de disques et programmeur informatique. Il joue de la musique sous le nom de scène St. Chika.

En 2017, il a co-fondé Publiseer, une société de distribution de contenu numérique et l'un des plus grands éditeurs numériques indépendants en Afrique. Avant de publier et de faire carrière dans la musique, il a co-fondé Ladies And Gentlemen, le plus grand site de réseautage social en Afrique, connu sous le nom de LAGbook, qui a augmenté à  membres inscrits en six mois et plus d'un million d'utilisateurs enregistrés dans les trois ans avant son acquisition. Chika a été l'un des principaux conférenciers au sommet IT Leaders West Africa Summit en 2012, où il a parlé du rôle des médias sociaux et de la téléphonie mobile dans les pays en développement.

Il a commencé sa carrière musicale en 2017, en publiant son premier album studio la même année intitulé Feel the Gospel.. Sa carrière musicale a été mise à l'honneur après la sortie du single à succès Higher, une chanson nominée dans quatre catégories aux Exousia Gospel Awards. Il est  signé chez Amen Records.

Biographie

Jeunesse et éducation 
Chika est née à Lagos, au Nigeria, de parents américains et a quatre frères et sœurs. Il est un ancien élève de l'Université de Lagos où il a étudié les sciences physiques. Son oncle lui a appris à jouer du piano. Avant de se lancer dans la musique gospel, il était un programmeur professionnel. Il est membre de l'église Christ Embassy au Nigeria. Chika a commencé à écrire ses propres chansons et à jouer des instruments à l'âge de huit ans. Il est le frère jumeau de Chidi Nwaogu, avec qui il a co-fondé Publiseer en 2017.

Carrière

En tant qu'entrepreneur 
À l'âge de 13 ans, Chika avait déjà commencé à apprendre la programmation informatique. Il a ensuite construit LAGbook, surnommé  qui a atteint un million de membres inscrits en trois ans et a ensuite été acquis. Chika a également co-fondé PRAYHoUSe, qui a attiré plus de  utilisateurs et a ensuite été acquis par l'organisation à but non lucratif basée au Texas, Ten Doves Charity. En 2017, Chika a co-fondé Publiseer, une plate-forme d'édition numérique qui aide les écrivains et les musiciens de communautés à faible revenu en Afrique à distribuer et à monétiser leurs œuvres créatives dans des centaines de magasins numériques.

En tant qu'artiste musical 
La carrière musicale professionnelle de Chika a commencé en 2017 après la sortie de sa chanson à succès intitulée Higher. Il a ensuite sorti son premier album de 14 titres, Feel the Gospel, la même année, qui contenait des chansons comme Higher et Praise Him. The Nation Newspaper le décrit comme une .

En , Chika sort son deuxième album studio, Gospel and a Little Love qui devient un best-seller sur Amazon la première semaine de sa sortie. L’album de 22 titres est arrivé juste après que son tube, Higher, a atteint  flux sur Spotify. L'album comprenait des chansons déjà connues telles que Higher et Praise Him et incluait du nouveau matériel. My Mrs Me a culminé au  rang des charts britanniques de Salt FM le  et Jesus Only You au  rang le .

En , Premium Times et Connect Nigeria ont signalé que le chanteur de gospel tentait de battre le record du monde Guinness pour la . En , plusieurs chaînes d'information réputées, notamment Kenyan Broadcasting Corporation, Naij, The Ghanaian Chronicle, Ameyaw Debrah, Nigerian Entertainment Today, This Day et Silverbird Television, l'une des principales chaînes de télévision de divertissement au Nigeria, ont annoncé que St. Chika avait battu le record du Guinness World. avec une chanson de 4 heures, 2 minutes, 4 secondes, Power in the name of the Lord, battant de plus de 36 minutes le précédent record détenu par le rappeur de la République dominicaine, Henry G D'autres sources réputées comme BellaNaija et TheCable ont rapporté qu'il s'agissait d'une simple tentative.

Discographie

Albums studio 
 Feel the Gospel (2017)
 Gospel and a Little Love (2018)

En tant qu'artiste principal

Talent artistique 
En plus de chanter et d'écrire des chansons, Chika est aussi un producteur de disques. Il a coproduit sa chanson de quatre heures intitulée Power in the name of the Lord.

Récompenses et nominations

Références

Liens externes 
 

Chanteur nigérian
Naissance en mai 1990
Chanteuse de gospel